Балойи — фамилия. Известные носители:

 Балойи, Брайан (род. 1974) — южноафриканский футбольный вратарь.
 Балойи, Кассиус (род. 1974) — южноафриканский боксёр.